

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 7 podstawowych 
 Buków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Żarów 
 Buków – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów 
 Buków – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd 
 Buków – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany 
 Buków – część wsi Szczawa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Buków – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów 
 Buków – wieś w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Haczów 
 Buków – wieś w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Lubomia

Inne 
 Buków – osiedle w Warszawie, w dzielnicy Białołęka

Zobacz też 
 Bukowo
 Bukowa
 Buckow (Märkische Schweiz) (pol. hist. Buków) – miasto w Brandenburgii